Guerra arabo-israeliana identifica vari conflitti arabo-israeliani
 I guerra arabo-israeliana – conosciuta come Guerra arabo-israeliana del 1948
 II guerra arabo-israeliana – conosciuta come Crisi di Suez
 III guerra arabo-israeliana – conosciuta come Guerra dei sei giorni
 IV guerra arabo-israeliana – conosciuta come Guerra del Kippur